Лланвайр , «церковь св. Марии» - название нескольких населённых пунктов в Уэльсе, из которых известны:

 Лланвайр-Пуллгвингилл, деревня на острове Англси, известная также как Лланвайрпуллгвингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогогох;
 Лланвайр-им-Миаллт (), или Билт-Уэлс (), город на юге графства Поуис
 Лланвайр-Кайрэйнион (), небольшой населенный пункт на востоке графства Поуис
 Лланвайр-Клидоге (), деревня в графстве Дивед, на реке Тейви
 Лланвайр, деревня в графстве Гуинет. Известна развалинами средневекового замка и пещерами.
 Лланвайр, деревня в графстве Кередигион